Объект 248 — тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны, разработан в КБ Ленинградского Кировского завода
 Объект 730 — тяжёлый танк послевоенного периода, в 1953 году был переименован в ИС-8, а после принятия на вооружение получил наименование Т-10